Termo usado para definir coisas feitas artesanalmente, isto é, o fabrico de objectos sem o uso de cadeias industriais automatizadas.

É aplicado por exemplo, para pessoas que produzem em casa objectos como Instrumentos musicais.

Frases
Palavras, frases e expressões em inglês